Selenogorski (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Selenogorski (Kemerowo), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kemerowo

 Selenogorski (Samara), Siedlung in der Oblast Samara
 Selenogorski (Stawropol), Siedlung in der Region Stawropol
 Selenogorski (Twer), Siedlung in der Oblast Twer